Max Brand (1892–1944), Frederick Schiller Faust amerikai regényíró leggyakrabban használt, legismertebb író álneve
Max Brand, svájci labdarúgó játékos
Max Brand (1896–1980), osztrák zeneszerző
Max Brand (1982), német festőművész
Hasonló:
Max Brandt